Pietà – jednostka administracyjna na Malcie
 Pietà – obraz Tycjana
 Pietà – obraz El Greca
 Pietà – obraz El Greca z 1585 r.
 Pietà – obraz Vincenta van Gogha
 Pietà – obraz Pietro Perugino
 Pietà – film koreański z 2012 roku w reżyserii Kim Ki-duk
 Pietà (watykańska) – rzeźba Michała Anioła
 Pietà z Lubiąża – rzeźba nieznanego artysty